Сегунда 2012/2013 () — 82-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 17 августа 2012 года и закончился 23 июня 2013 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Участники 
По итогам сезона 2011/2012 Чемпионат покинули футбольные клубы:
 Вильярреал Б — 12-е место в турнирной таблице (52 очка)
 Картахена — 20-е место в турнирной таблице (40 очков)
 Алькояно — 21-е место в турнирной таблице (37 очков)
 Химнастик — 22-е место в турнирной таблице (31 очко).

3 команды покинули Сегунду и пошли на повышение. Это:
 Депортиво ЛК-1 место 91 балл.
 Сельта Виго-2 место 85 баллов.
 Реал Вальядолид-3 место 82 балла. Победа в переходном плей-офф. Второй дивизион Испании по футболу 2011/2012

Из Сегунды Б 2011/2012 квалифицировались футбольные клубы:
 Реал Мадрид Кастилья — Победитель раунда плей-офф Группы 1
 Мирандес — Победитель раунда плей-офф Группы 2
 Луго — Победитель раунда плей-офф Группы 1
 Понферрадина — Победитель раунда плей-офф Группы 4

3 команды принимают участие на турнире в качестве неудачников элитного дивизиона. Это:
 Вильярреал-18 место 41 балл.
 Спортинг Хихон-19 место 37 баллов.
 Расинг Сантандер-20 место 27 баллов.Чемпионат Испании по футболу 2011/2012

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

Источник: LFP Liga Adelante

Плей-офф за выход в Примеру

1/2 финала

Алькоркон — Жирона

Лас-Пальмас — Альмерия

Финал

Жирона — Альмерия

Бомбардиры

См. также 
Чемпионат Испании по футболу 2012/2013
Сегунда Дивизион B 2012/2013

2012/2013
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2012 году
Спорт в Испании в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013